Microfinanciación puede referirse a:

 la financiación en masa, red colectiva de financiación; o
 la microfinanza, provisión de fondos para personas en situación de necesidad.